Århundreder: 9. århundrede – 10. århundrede – 11. århundrede

Det 10. århundrede består af årene 901 til 1000, som ofte forveksles med 900-tallet, som består af årene 900 til 999.

Personer 

 
Århundreder